

Biologia 
Girasole – pianta appartenente alla famiglia delle Asteraceae

Geografia 
Girasole – comune italiano della provincia di Nuoro
Girasole – frazione di Strevi in provincia di Alessandria

Musica 
Girasole – album di Giorgia del 1999
Girasole – singolo di Giorgia estratto dall'album omonimo
Girasole – singolo degli Elettrojoyce, poi inserito nel loro secondo album omonimo.
 Girasole – brano inedito di Lucio Battisti, scartato dall'album E già

Pagine correlate 
Il Girasole (disambigua)
Girasoli

Altri progetti